Philiscos désigne plusieurs personnalités grecques antiques :
 Philiscos d'Égine, philosophe cynique du 
 Philiscos de Corcyre, poète grec du 
 Philiscos de Milet, historien disciple d'Isocrate, ayant vécu au